Ви́ктор Андрие́вский:
 Андриевский, Виктор  Никанорович (1885—1967) — украинский общественно-политический деятель, публицист, педагог.
 Андриевский, Виктор Петрович (1911—1977) — советский украинский историк, этнограф, педагог и психолог, кандидат исторических наук.